(en français aile Ouest) peut faire référence à : 

 L'aile Ouest de la Maison Blanche où se trouvent les bureaux du président des États-Unis
 The West Wing (titré en français À la Maison-Blanche), une série télévisée américaine mettant en scène la vie quotidienne d'un président américain.